Amerikai Egyesült Államok
 Clarno, önkormányzat nélküli település Oregon államban
 Clarno, önkormányzat nélküli település Wisconsin államban
 Clarno, város Wisconsin államban